Графика (, graphe, означаващо „пиша, драскам“) може да се отнася до:

 Графика в математиката – графика (математика)
 Компютърно изобразена графика – компютърна графика
 Вид техника в изобразителното изкуство – графика (изобразително изкуство)
 Печатна графика – произведение на изкуството, получено с някоя от техниките за печатане